Far (band)
Far (album van Regina Spektor)